Pua (spinnensoort) - een geslacht van spinnen
Pua (rivier) - een rivier in Thailand
Private Use Area - Codeblokken die door het Unicode Consortium zijn toegewezen voor privaat gebruik
Diverse personen in de Bijbel, waaronder
Pua (vrouw) - een vroedvrouw genoemd in het boek Exodus
Puwa - zoon van Issaschar genoemd in de boeken Genesis, Kronieken en Numeri
Pua (Richteren) - vader van Tola, één der Bijbelse Rechters of Richteren.